Prva slovenska nogometna liga 2021/2022  (oficjalnie znana jako Prva liga Telemach ze względu na sponsoring)
była 31. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 16 lipca 2021 do 22 maja 2022 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Tytuł mistrzowski bronił zespół NŠ Mura. 
Mistrzem został NK Maribor, dla którego był to 16. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
CherryBox24 Tabor Sežana wygrała 8-3 dwumecz z Triglav Kranj 
wicemistrzem 2. SNL 
o miejsce w  Prva liga na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2021/2022 - rsssf
 1. SNL 2021/2022 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 21/22

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2021 w Słowenii
2022 w Słowenii